

Patronymie
 Claude Mailhot est animateur de télévision spécialisé dans le domaine sportif et un haut fonctionnaire québécois (Canada). 
Henri-Gédéon Malhiot est un avocat et un homme politique canadien. 
Jacques Mailhot est un animateur radio et journaliste français né en 1949.
José Mailhot (1943-2021) est une ethnologue et linguiste québécoise.
Laurent Mailhot (Saint-Alexis-de-Montcalm, le  - 2021) est un écrivain et historien de la littérature québécois.
Martial Mailhot (1835-1897) est un peintre verrier français actif à Clermont-Ferrand.
Michèle Mailhot est une écrivaine québécoise née à Montréal, le .
Régis Mailhot est un humoriste satirique français.
René Mailhot (1942 - ) est un journaliste québécois.
Robert J Mailhot (1977-) est un poète canadien.

Homonymie de patronyme